Oltrepò Pavese – zona della provincia di Pavia situata a mezzogiorno del fiume Po
Oltrepò Pavese – vino prodotto nell'area geografica di cui sopra
Oltrepò Pavese – zona vitivinicola